Austin A90 Six Westminster – prodotta dal 1954 al 1956
 Austin A90 Atlantic – prodotta dal 1948 al 1952